GEQ est un code qui peut désigner :
 Guinée équatoriale, selon la liste des codes pays du CIO.

geq est un code qui peut désigner :
 geme, une des langues zandées parlées dans deux petits villages de la République centrafricaine.

Code